Antarctodon es un género extinto de mamífero meridiungulado de principios del Eoceno (finales del Ypresiense). Es un astrapoterio basal que vivió en lo que ahora es la isla Seymour, en la Península antártica. El holotipo y único espécimen conocido MLP 08-XI-30-1, un diente aislado que podría ser un cuarto premolar derecho o primer molar inferior, fue hallado en la formación La Meseta en Cucullaea I Allomember, en el occidente de la Antártida. Fue nombrado originalmente por Mariano Bond, Alejandro Kramarz, Ross D. E. MacPhee y Marcelo Reguero en el año 2011 y la especie tipo es Antarctodon sobrali.

Filogenia 
Cladograma según Bond et al., 2011:

Referencias 

Mamíferos extintos de la Antártida
Mamíferos del Eoceno
Astrapotheria
Geología de Antártida